

Művészet 
 opera, drámai színpadi műfaj
 opera seria, tragikus vagy hősi hangvételű komoly opera
 opera buffa, olasz vígoperák megnevezése
 opéra comique, a francia vígoperák megnevezése
 Operaház, további operák épületei
 Magyar Állami Operaház, mint épület és mint társulat
 Opera (1997), a Tosca együttes első albuma
 Opera (2007), Juan Patricio Riveroll
 Opera, mangamagazin
 Opera, Çetin Alp dala

Hely 
 Opera, a budapesti M1-es metró állomása a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon között
 Opera, település Olaszországban, Lombardia régióban, Milánó megyében
 Opéra, a párizsi 7-es metró állomása
 Ópera, a madridi 2-es és 5-ös metró állomása

Egyéb 
 Opera szelet, Gaston Lenôtre mandulás-kávés-csokoládés torta-kreációja 1960-ból
Opera Software, szoftverfejlesztő cég
 Opera, webböngésző
 Opera Mini, webböngésző mobiletelefonokhoz
 Opera hadművelet, izraeli légitámadás